Het ATP-toernooi van Rotterdam 2012 (met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 2012) werd van 13 tot en met 19 februari 2012 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

De winnaar van vorig jaar, Robin Söderling, kwam zijn titel niet verdedigen, maar met Roger Federer was de nummer drie van de wereld wel aanwezig. Federer is tevens de winnaar van de editie van 2005. Verder waren met Tomáš Berdych en Juan Martín del Potro nog twee top 10-spelers van de partij.

Het enkelspel werd gewonnen door het Zwitserse topreekshoofd Roger Federer, door de Argentijn Juan Martín del Potro met 6-1, 6-4 in de finale te verslaan.
Het dubbelspel werd gewonnen door de Fransman Michaël Llodra en de Serviër Nenad Zimonjić; zij versloegen in de finale de Zweed Robert Lindstedt en de Roemeen Horia Tecău met 4-6, 7-5, [16-14].

Het toernooi van 2012 trok 115.894 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

2012
Rotterdam